Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2006 vond plaats van 19 tot en met 25 februari 2006 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de vijfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Samenvatting 
Titelhoudster Vera Zvonarjova was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Nicole Vaidišová, sneuvelde al in de eerste ronde onder de slagen van de zestienjarige Viktoryja Azarenka.

Het derde reekshoofd Sofia Arvidsson uit Zweden won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Poolse Marta Domachowska in drie sets. Het was Arvidssons eerste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel

Samenvatting 
Titelhoudsters Miho Saeki en Yuka Yoshida hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De twee jonge, veelbelovende speelsters die via een wildcard tot het toernooi waren toege­laten, de Wit-Russin Viktoryja Azarenka (zestien jaar) en de Deense Caroline Wozniacki (vijftien jaar), bereikten de finale.

Pas in de eindstrijd werden zij geklopt door het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur. Die hadden voldoende aan twee sets, met een tiebreak in de eerste set, om de zege naar zich toe te trekken. Het was hun zevende gezamenlijke titel. De Ameri­kaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Memphis 2006
Memphis